

Onomastica 
Florio – variante maschile del nome proprio di persona italiano femminile Flora

Competizioni 
 Coppa Florio – competizione automobilistica
 Rally Targa Florio – competizione automobilistica
 Targa Florio – corsa automobilistica
 Targa Florio motociclistica – corsa motociclistica

Edifici 
 Ex Stabilimento Florio – ex tonnara e stabilimento di Favignana
 Tonnara Florio – ex tonnara di Palermo
 Villino Florio – edificio storico monumentale di Palermo

Persone 
 Florio – famiglia di industriali palermitani di origine calabrese
 Alba Florio – poetessa italiana
 Carmelo Florio – scultore italiano
 Daniele Florio – poeta italiano
 Emanuella Florio – nobildonna italiana, moglie di Italo Balbo
 Franca Florio – nobildonna italiana
 Francesco Florio – scrittore fiorentino del XV secolo
 Francesco Florio (1705-1792) – teologo italiano
 Francesco Florio – solista del gruppo musicale dei Rogers
 Giovanni Florio, noto anche John Florio – intellettuale e linguista inglese, figlio di Michelangelo
 Giulia Florio – nobildonna italiana
 Ignazio Florio – imprenditore e senatore italiano
 Ignazio Florio jr – imprenditore italiano
 James Florio – politico statunitense
 Michelangelo Florio – umanista, predicatore e teologo italiano
 Vincenzo Florio – imprenditore e senatore italiano
 Vincenzo Florio jr – imprenditore italiano

Trasporti 
 Classe Vincenzo Florio – classe composta da due navi traghetto
 Flotte Riunite Florio – compagnia di navigazione della famiglia Florio

Altro 
 Cantine Florio – casa vinicola con stabilimento a Marsala

Altri progetti